Nytorv kan henvise til:

 Nytorv – torv i det indre København
 Nytorv (Flensborg) – torv i Flensborg
 Nytorv (Slagelse) – torv i Slagelse
 Nytorv (Viborg) – torv i Viborg
 Nytorv (Aalborg) – gade og torv i Aalborg